Малахи́товая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Малахитовая улица — улица в Москве.
 Малахитовая улица — улица в Новосибирске.
Малахитовая улица — улица в Самаре.